Alexander Heldring (diplomaat)
Alexander Heldring (directeur Algemeen Handelsblad)